Die Canada Open 2012 im Badminton fanden vom 10. bis zum 15. Juli 2012 in Richmond statt.

Austragungsstätte 
 Richmond Olympic Oval, Richmond, British Columbia

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Henri Hurskainen (Halbfinale)
  Chou Tien-Chen (Champion)
  Chetan Anand (Viertelfinale)
  Arvind Bhat (Halbfinale)
  Joachim Persson (nicht angetreten)
  Sattawat Pongnairat (Viertelfinale)
  Kazumasa Sakai (Viertelfinale)
  Rune Ulsing (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Michelle Li (Halbfinale)
  Pai Hsiao-Ma (2. Runde)
  Neslihan Yiğit (nicht angetreten)
  Michelle Chan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Jürgen Koch / Peter Zauner(Halbfinale)
  Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (Viertelfinale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champion)
  Hiroyuki Saeki / Ryota Taohata (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Alex Bruce / Michelle Li (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Mixed

Setzliste 
  Toby Ng / Grace Gao (Halbfinale)
  Roman Zirnwald / Elisabeth Baldauf (2. Runde)
  Hock Lai Lee / Priscilla Lun (Viertelfinale)
  Takeshi Kamura / Koharu Yonemoto (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=B9E95024-788A-43BC-B762-91252F6A1F52

2012
BWF Grand Prix 2012
Badmintonwettbewerb in Richmond (British Columbia)